

Aziende 
 Recording Industry Association Singapore – azienda che rappresenta l'industria musicale di Singapore
 Rundfunk im amerikanischen Sektor – ex stazione radio berlinese attiva dal 1946 al 1993

Geografia 
 Ría – un tipo di costa tipico della Galizia